Principe steht für:
 Príncipe, dt. Prinzeninsel, ist eine der beiden Hauptinseln von Saõ Tomé e Príncipe
 Fürst im Italienischen, siehe Italienischer Adel#Adlige Rangstufen in Italien

Personen:
 Albino Principe (1905–1980), italienischer Schauspieler und Filmschaffender
 Lawrence M. Principe (* 1962), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Nick Principe (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und Stunt Coordinator, Filmschaffender und Sänger
 Rémy Principe (1889–1977), italienischer Komponist, Violinist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 El Príncipe